Sloveniens presidenter:

 Milan Kučan (1990-2002)
 Janez Drnovšek (2002-2007)
 Danilo Türk (2007-2012)
 Borut Pahor (sedan 2012)

Slovenien
Politik i Slovenien